Фру́тленд (; ) — название ряда населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Айдахо.
  — город в Айове.
  — тауншип в Айове.
  — тауншип в Мичигане.
  — город в Мэриленде.
  — поселение в Юте.
Составные топонимы
  — поселение в Нью-Мексико.
  — поселение в Миссисипи.
  — город во Флориде.

См. также 
  — формация в  (Нью-Мексико и Колорадо).
  и Ленд